Янчекрак:

 Янчекрак — левый приток Днепра, впадает в Каховское водохранилище
 Янчекрак — река, впадающая в Березанский лиман
 Янчекрак — прежнее название села Каменское (Васильевский район)
 Янчекрак — могила, расположенная северо-восточнее села Каменка (Очаковский район)